Тюрики — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюрики — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Тюрики — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Тюрики — деревня в Ярском районе Удмуртии.